Aerofłot-Plus (ros. Аэрофлот-Плюс) – zlikwidowana rosyjska czarterowa linia lotnicza z siedzibą w Moskwie, głównym portem lotniczym był port lotniczy Szeremietiewo. W 2010 roku przewoźnik zakończył działalność, a cały jego majątek przejęły nowe linie JetAlliance Wostok.

W momencie likwidacji we flocie linii znajdowały się 2 samoloty Tu-134A-3 i 2 samoloty Jak-42D.

Bibliografia 
 Aerofłot-Plus na Aircharterguide

Linki zewnętrzne 
 Zdjęcia samolotów Tu-134A-3 Aerofłot-Plus na www.airliners.net

Przypisy 

Nieistniejące linie lotnicze w Rosji
Aerofłot
Nieistniejące tanie linie lotnicze

fr:JetAlliance Vostok
ru:Джеталлианс Восток